Мёртв по прибытии (фильм, 1950) — один из эталонных нуаров.
  — ремейк одноимённого фильма, вышедшего в 1950 году.
  — канадская хардкор-панк-группа.
 Мёртв по прибытии (медицинский термин) (DOA) — медицинский термин в США для пострадавших при различных инцидентах и умерших до прибытия медиков.